Bechyne bezeichnet:
 Bechyně, Stadt in Tschechien

Bechyně ist der Familienname von
 Josef Bechyně (1880–??), böhmischer Ringer